Больша́я Именна́я — река в России, протекает по землям Пермского края и Свердловской области. Длина реки — 51 км, площадь водосборного бассейна — 533 км².

География 

Большая Именная протекает по землям Горнозаводского городского округа Пермского края, Качканарского городского округа и городского округа город Лесной Свердловской области.

Исток реки находится в 3,5 км на северо-северо-восток от горы Колпаки. Большая Именная является левым притоком Туры и впадает в Нижнетуринский пруд.

Населённые пункты 
На реке Большой Именной расположены два населённых пункта: посёлок Именновский и закрытый город Лесной.

Притоки 
(расстояние от устья)

 2,4 км: Чёрная
 23 км: Уреф (лв)
 24 км: Чекмень (пр)
 Именнушка (пр)
 Потаповка (пр)
 Лобовка (пр)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России, река Большая Именная относится к Иртышскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Тура от истока до впадения реки Тагил, речной подбассейн реки — Тобол. Речной бассейн реки — Иртыш.

Примечания 

Притоки Туры
Реки Горнозаводского района
Реки Качканарского городского округа
Реки городского округа город Лесной